El término fibroma puede referirse:

 al acrocordón, un tipo de tumor benigno común en la piel;
 a algunos de los tumores de los cordones sexuales;
 al mioma;
 a la proteína fibroma que conforma la seda y la tela de araña.